Начи Коком има више значења:

 Начи Коком (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Начи Коком (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Начи Коком (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику